Csorba László (1919–1997) református lelkész, teológiai tanár
Csorba László (?–) (erdélyi?) magyar színművész, legismertebb szerepe az 1959-ben bemutatott Szegény gazdagok című filmben nyújtott Lapussa Kálmán alakítása
Csorba László (1946– ) agrármérnök, termelőszövetkezeti elnök
Csorba László (1952– ) történész